Centroderes är ett släkte av pansarmaskar. Centroderes ingår i familjen Centroderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pansarmaskar
Centroderes